Ghetto Guide — дебютний студійний альбом американського репера Saint Dog, що вийшов 24 лютого 2004 р. на лейблі Suburban Noize Records.

Список пісень

Учасники 
 Daddy X, Кевін Зінґер — виконавчі продюсери
 Brooklyn Beat Box — барабани
 Том Бейкер — мастеринг
 DJ Circa — інтро
 Анґела Ґіакома — фото
 Little Brother — бас-гітара
 Ларрі Лав — обкладинка, дизайн
 Патрік Шевелін — звукорежисер, зведення
 Марк Твенґ — гітара

Посилання 

Дебютні альбоми 2004
Хіп-хоп альбоми